Кипоть — фамилия, еврейского происхождения (ивр. kipot —  множественное число еврейского слова "kipa" —  одежда, тюбетейка).

Известные носители:

 Кипоть, Бронислава Павловна — лейтенант медслужбы, жена И. С. Кипотя, кавалер ордена Отечественной войны I степени.
 Кипоть, Иван Сергеевич — Герой Советского Союза, старший лейтенант (на момент представления к званию ГСС, на момент выхода в запас — подполковник) артиллерии, командир батареи 504-го легкого артиллерийского полка 65-й легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии.

Примечания